Outsider () — 23-й студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в Европе 6 июня 2014 года лейблом Frontiers Records. В Великобритании альбом вышел 9 июня, а в Северной Америке — 10 июня того же года. Его продюсировал Майк Паксман. Альбом стал первым с участием нового бас-гитариста Дэйви Риммера, который заменил в группе Тревора Болдера, умершего от рака в 2013 году. Обложку альбома создал Игорь Морски.

Список композиций 
Все песни написаны Миком Боксом и Филом Лансоном, кроме «The Outsider», написанной Боксом, Ф. Лансоном и Пи. Си. Лансоном.

 «Speed of Sound» — 4:56
 «One Minute» — 4:54
 «The Law» — 5:24
 «The Outsider» — 3:22
 «Rock the Foundation» — 4:07
 «Is Anybody Gonna Help Me?» — 5:07
 «Looking at You» — 3:36
 «Can’t Take That Away» — 4:55
 «Jessie» — 3:59
 «Kiss the Rainbow» — 5:12
 «Say Goodbye» — 3:34

Участники записи

Uriah Heep 
 Берни Шо — ведущий вокал
 Мик Бокс — гитара, бэк-вокал
 Фил Лансон — клавишные, бэк-вокал
 Дэйви Риммер — бас-гитара, бэк-вокал
 Расселл Гилбрук — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Производство 
 Майк Паксман — продюсер
 Стив Риспин, Питер Уотерман — звукоинженеры
 Марк 'Tufty' Эванс — микширование на студии Croosh Alley
 Боб Фэиршилд — мастеринг

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Uriah Heep
Альбомы Frontiers Records
Хард-рок-альбомы